Сан Мартин де лас Флорес има више значења:

 Сан Мартин де лас Флорес (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Мартин де лас Флорес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мартин де лас Флорес (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику